Stacje polarne w Antarktyce
 Stacje polarne w Arktyce